Weichseldorf ist der Name folgender Orte:

 Weichseldorf (Duggendorf), Ortsteil von Duggendorf, Landkreis Regensburg, Bayern
 Weichseldorf (Gemeinde Bramberg), Ortsteil von Bramberg am Wildkogel, Bezirk Zell am See, Land Salzburg